Miejscowości w USA:
 Bowling Green – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Allegany
 Bowling Green – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Hardee
 Bowling Green – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Warren
 Bowling Green – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Pike
 Bowling Green – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Wood
 Bowling Green – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie Caroline
Gminy w USA:
 Bowling Green (ang. Bowling Green Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Fayette
 Bowling Green (ang. Bowling Green Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Chariton
 Bowling Green (ang. Bowling Green Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Pettis
 Bowling Green (ang. Bowling Green Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Licking
 Bowling Green (ang. Bowling Green Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Marion
W Wielkiej Brytanii:
 Bowling Green – miejscowość w hrabstwie Worcestershire (Anglia)